Zielcke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zielcke (* 1943), deutscher Journalist
 Angelika Zielcke (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Marie Zielcke (* 1979), deutsche Schauspielerin